
Termin -{AUH}- ima više značenja.

 Genetički kod za izoleucin
 Metilglutakonil-CoA hidrataza, gen